Příjmení Nevrlý nosí více významných osobností:

 Antonín Nevrlý (1915–1949) – český architekt a malíř
 Jiří Nevrlý (* 1947) – český fotbalový útočník, trenér a funkcionář
 Miloslav Nevrlý (* 1933) – český zoolog, publicista, spisovatel, cestovatel, turista a skaut